Norihito – principe figlio dell'imperatore del Giappone Go-Daigo
 Norihito, principe Takamado – ultimogenito di Takahito, principe Mikasa, e di sua moglie Yuriko